Lampropeltis splendida  — неядовитая змея семейства ужеобразных (Calubridae).

Описание 
Общая длина достигает 1,2—1,3 м. Голова чёрная с вертикальными светлыми полосами на губных щитках. Общий тон окраски спины тёмно-коричневый или чёрный. По бокам чешуя с большим количеством жёлтого. Рисунок состоит из крупных, более или менее выраженных, четырёхугольных седловидных тёмных пятен, разделённых 2—3 узкими жёлтыми поперечными линиями. Брюхо полностью чёрное.

Распространение 
Обитает от центрального и южного Техаса на западе к югу Аризоны (США) и севере Мексики.

Образ жизни 
Любит засушливые равнины и предгорья, кустарниковые заросли, предпочитает держаться по берегам водоёмов. Активна ночью. Питается ящерицами, змеями и земноводными.

Это яйцекладущая змея. Самка откладывает до 22 яиц.

Литература 
 Pyron, R.Alexander; Frank T. Burbrink 2009. Systematics of the Common Kingsnake (Lampropeltis getula; Serpentes: Colubridae) and the burden of heritage in taxonomy. Zootaxa 2241: 22-32
 Pyron, R.Alexander; Frank T. Burbrink 2009. Lineage diversification in a widespread species: Roles for niche divergence and conservatism in the common kingsnake, Lampropeltis getula. Molecular Ecology 18: 3443-3457
 Словник-довідник із зоології. — К., 2002.
 Baird & Girard, 1853 : Catalogue of North American Reptiles in the Museum of the Smithsonian Institution. Part 1.-Serpents. Smithsonian Institution, Washington, 
 Lampropeltis splendida: информация на сайте The Reptile Database

Примечания 

Животные, описанные в 1853 году
Королевские змеи
Пресмыкающиеся Северной Америки